Флю́гов пост — ликвидированная железнодорожная станция в Петербурге/Петрограде/Ленинграде. 

Находилась на пересечении Флюгова переулка и Большого Сампсониевского проспекта.

Среди других наименований — Флю́гов разъезд, Большой Сампсониевский проспект и Товарная станция Приморской железной дороги.

История 
Товарная станция была открыта в мае 1904 года одновременно с пуском новой Товарной ветки Приморской Санкт-Петербург-Сестрорецкой железной дороги от Коломяжского шоссе до Большого Сампсониевского проспекта.

В дальнейшем предполагалось продлить ветку от станции до Нижегородской улицы, где планировалось построить новый вокзал Приморской железной дороги.

От станции до Новой Деревни ходил также и пассажирский поезд.

После ликвидации в 1926 году вокзала на Новой Деревне, ветка от Флюгова поста была доведена до Финляндской линии, и через станцию стали ходить поезда на Сестрорецк с Финляндского вокзала.

В 1934 году, с сооружением прямого хода Сестрорецкой линии на станцию Ланская, Товарная линия была разобрана, а вместе с ней ликвидирована и станция Флюгов пост.

Примечания

Ссылки 
 Железные дороги Сестрорецка
 Сестрорецкая и Приморская железные дороги
 Сестрорецкие железные дороги

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции по алфавиту
Закрытые железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга